Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Colin Dowdeswell e Frew McMillan che hanno battuto in finale Chris Lewis e John Yuill 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Tom Okker (primo turno)
 Paul McNamee /  Ilie Năstase (semifinali)

 Colin Dowdeswell /  Frew McMillan (campioni)
 Vitas Gerulaitis /  Tony Graham (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 1980